Franciaország
Pierrecourt, település Haute-Saône megyében
Pierrecourt, település Seine-Maritime megyében